La Frette (Isère)
 La Frette (Saône-et-Loire)
ook:
La Frette-sur-Seine,  Val-d'Oise